Christophe Van Rompaey (1970), een Vlaams film- en televisieregisseur
Frans Van Rompaey (1878-1955), een Vlaams architect 
Gerrie Van Rompaey (1962), een Vlaamse scenariste
Jan Van Rompaey (1940), een Vlaamse radio- en televisiepresentator
Leslie van Rompaey (1945), een Uruguayaans rechter 
Nele Van Rompaey (1976), een Vlaamse actrice
Pierre Van Rompaey (1931-2009), een Vlaams auteur
Ruben van Rompaey (1978), een Nederlandse drummer 
12324 Van Rompaey, een planetoïde uit de hoofdgordel 
Zie ook
Van Rompuy